Stefan Lorenz (Kelet-Berlin, Német Demokratikus Köztársaság, 1981. szeptember 19. –) német labdarúgóhátvéd. Bátyja a szintén labdarúgó Michael Lorenz.

Jegyzetek

További információk 
Stefan Lorenz adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek